Klimó ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád von Klimó (* 1964) – deutscher Neuzeithistoriker, Hochschullehrer und Buchautor
 Károly Klimó (* 1936) – ungarischer Maler und Grafiker